J-Klasse (vrachtschip)
 J-klasse (zeilen)
 J-Klasse (torpedobootjager)